Футуърк FA14 е болид от Формула 1 създаден от отбора на Футуърк Ероуз за сезон 1993. Колата замести FA13В от третото състезание за ГП на Европа. Пилотиран е от Дерек Уорик (завръщайки се след 3-годишно прекъсване) и Агури Сузуки, оставайки в тима от 1992.

Единствените успехи на този болид са 6-о във Великобритания и 4-то в Унгария, благодарение на Уорик.

Сезон 1993 маркира и последния път в който и двамата пилоти се състезават в пълен сезон. Уорик прекрати своята кариера за да се отдаде към туристическите автомобили, докато Сузуки се състезава само за едно състезание за Джордан за сезон 1994 като заместник на Еди Ървайн който бе наказан за три състезания заради поведението му в Бразилия в който бе в инцидент с още трима пилоти. Пилоти за Футуърк за 1994 са Джани Морбидели и Кристиан Фитипалди със заместика FA15.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1